RT (canal de televisão), canal de notícias russo
 Windows RT, versão do sistema operacional Windows 8 para dispositivos móveis
 Retweet, uma função da rede social Twitter
 Rt, o número básico de reprodução (R0) em um período de tempo em modelos epidêmicos
 Transcriptase reversa, que também é chamada RT (do inglês Reverse transcriptase)

!Desambiguações mal formatadas